Studienwerk steht für:

 Begabtenförderungswerke
 Studentenwerke zur Förderung der sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Belange von Studierenden
 eine Bildungseinrichtung für Erwachsene zur Aus-, Fort- und Weiterbildung
Siehe auch:
 Avicenna-Studienwerk
 Gesamteuropäisches Studienwerk